Пелчице — польский топоним:

 Пелчице — город в Западно-поморском воеводстве.
 Пелчице — гмина в Западно-поморском воеводстве.
 Пелчице — деревня в Нижнесилезском воеводстве.